Ocean's Eleven est le titre de deux films américains :

 Ocean's Eleven est le titre original du film L'Inconnu de Las Vegas (titre français) alias Onze hommes à minuit (titre belge), réalisé par Lewis Milestone, sorti en 1960 ;
 Ocean's Eleven, titre international du film de Steven Soderbergh, sorti en 2001, mais portant le titre L'Inconnu de Las Vegas au Québec en version française.

Voir aussi